Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Akron (Alabama)
 Akron (Colorado)
 Akron (Indiana)
 Akron (Iowa)
 Akron (Michigan)
 Akron (New York)
 Akron (Ohio)
 Akron (Ontario)
 Akron (Pennsylvania)
 Akron (West Virginia)

Overige:
 ZRS-4 USS Akron, een Amerikaans luchtschip
 Universiteit van Akron, een universiteit in Akron (Ohio)